Judiceratops é um género de dinossauro da família Ceratopsidae. Sua espécie-tipo é Judiceratops  tigris. Seus restos fósseis foram encontrados na formação Judith River, estado de Montana, Estados Unidos, e datado do Cretáceo Superior.

Chasmosaurinae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 2013